Kalo peut désigner :
 Kalo, une localité du Burkina Faso,
 Kaló Chorió, plusieurs villages de Grèce.

Voir aussi 
 Kpana-Kalo, une localité de Côte d'Ivoire
 Källö-Knippla, municipalité en Suède
le caló, une langue mixte des langues romanes et du Romani